Le Stockbrunnen peut faire référence à :

 Le Stockbrunnen à Rouffach (Haut-Rhin) ;
 Le Stockbrunnen à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin).